Гилис () — латышская фамилия.

Известные носители:

 Гилис, Янис Степанович (1943—2000) — советский и латвийский футболист, футбольный тренер.
 Гилис, Гинтс Янович (род. 1970) — латвийский футболист.